Alex Art House — культурно-просвітницький центр, розташований в Києві на Подолі; складається з трьох галерей приватних колекцій та Музею стародавньої книги. Відкритий 28 травня 2009 року засновником Олександром Прогнімаком.

Старовинні географічні та астрономічні карти 

Основу представленої у Галереях Alex Art House експозиції складає картографічний матеріал, що відображає територію України і прилеглих територій Польщі, Литви, Росії та Османської імперії. У цій частині зібрання, зокрема, представлені карти відомого французького картографа та інженера Ґійома ЛеВассера де Боплана. Також, до числа раритетів колекції належать астрономічні карти із зображенням зоряного неба, сузір'їв, траєкторій руху планет, комет та інших небесних тіл відомого німецького астронома і математика XVII ст. Йоганна Доппельмайра. Особливу історичну цінність мають дві карти зображення України 1478 року з Римського видання географічної праці Клавдія Птолемея, що була опублікована під назвою «Космографія». Ці карти відносяться до найбільш ранніх зразків гравюри на міді, а також входять у число перших в історії друкованих карт.

Живопис 

Перлинами зібрання є твори відомих художників: Давида Бурлюка, Ісахара бер Рибака, Олексія Грищенка, Василя Хмелюка, Абрама Маневича, Тіта Дворникова. Крім того, у Alex Art House представлені роботи Абрахама Мінчина, Олекси Новаківського, Йосипа Бокшая, Олександра Глущенка ті інших. Зібрання живопису не обмежене хронологічними рамками, не залежить від певної техніки чи жанру.

Стародавні ікони 
Хронологічно пам'ятки іконопису охоплюють період від XV століття до початку минулого століття. Серед творів колекції представлені як українські, так і російські ікони.

Стародавні книги 

В Музеї Стародавньої книги експонуються: Острозька Біблія (1581 р.), Києво-Печерський Патерик з кольоровими гравюрами, перше видання (1661 р.), «Апостол» Івана Федорова (1564 р.), Біблія Зосіми — перша російська Біблія (1663 р.), велика кількість цінних прижиттєвих видань українських та російських класиків, а також підбірки книг за напрямками: авангард, містика, теософія, історія, культура та мистецтво.

Керівництво 

 Засновник: Олександр Прогнімак
 Директор: Оксана Брюховецька

Примітки

Джерела 

 Персональний сайт Олександра Прогнімака
 Офіційний сайт
 Моє місто
 Kyivpost
 Коммерсант
 ТСН

Виставкові комплекси
alexart
Художні музеї України
Галереї сучасного мистецтва
Засновані у Києві 2009